Pethő László
 Pethő László (1939) táncos, koreográfus, balettigazgató (említik Pető Lászlóként is)
 Pethő László (1944) erdélyi magyar költő, újságíró
 Pethő László (1948) párbajtőrvívó, öttusázó (említik Pető Lászlóként is)
 Pethő László (?) építészmérnök

Pető László
 Pető László (1969) sportlövő
 Pető László (kajakozó)
 Pető László (labdarúgó)
 Pető László (államvédelmi tiszt)

hasonló nevűek
 Pető István László (1956) katonatiszt, dandártábornok
 Pető László-Sándor (1944) erdélyi magyar pedagógus, földrajzi szakíró